Morsano al Tagliamento – comune italiano in provincia di Pordenone
Morsano di Strada – l'unica frazione di Castions di Strada in provincia di Udine